Demar, Démar oder DeMar ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Démar (um 1800–1833), französische Feministin, Journalistin und Schriftstellerin
 Clara Luisa Demar, Schweizer Künstlerin 
 Clarence DeMar (1888–1958), US-amerikanischer Leichtathlet
 Larry DeMar, US-amerikanischer Spieleentwickler
 Lukáš Démar (* 1996), französischer Volleyballspieler 
 Sebastian Demar (1763–1832), französischer Komponist deutscher Herkunft
 Thérèse Demar (1786–1858), deutsch-französische Harfenistin, Sängerin, Komponistin und Verlegerin

Siehe auch:
 Démare